Az alábbi településeken, településrészeken rovásos helységnévtábla vagy rovásos üdvözlőtábla található a bevezető utak mentén vagy a település belsejében. Ezeken a táblákon a település neve székely–magyar rovással olvasható.

Rovásos helynévtáblák
A típus megjelölésénél a zöld keretes egységes tábla-rajz az egységes Kárpát-medencei rovás településtáblát jelzi.

Források

További információk

Települések listái
Magyar kulturális témájú listák
Rovásírás